Zweigen Kanazawa (jap.  Tsuēgen Kanazawa) ist ein japanischer Fußballverein aus Kanazawa in der Präfektur Ishikawa. Er spielt seit 2015 in der J2 League.

Geschichte 
Der Verein wurde als Kanazawa Soccer Club (, Kanazawa Sakkā Kurabu) im Jahr 1956 gegründet. 2004 erfolgte die Umbenennung zu Zweigen Kanazawa. Die Hokushinetsu-Region, traditionell eher eine der schwächeren Fußballregionen Japans, bot bis zum Ende der späten 2000er-Jahre für Zweigen nur wenig Möglichkeiten zum Aufstieg in die höheren Fußballligen des Landes. Am 19. Dezember 2009 gelang jedoch nach einem dritten Platz in der nationalen Regionalligen-Finalrunde und darauf folgenden Aufstiegs-Playoffspielen gegen FC Kariya, bei denen man sich nach Hin- und Rückspiel in der Summe mit 2:1 durchsetzte, der Aufstieg in die Japan Football League.

Am Ende der folgenden Saison wurde eine neue Betriebsgesellschaft namens K.K. Zweigen für den Verein gegründet, welcher als erste Aufgabe die Antragstellung für eine Mitgliedschaft in der J. League übertragen wurde. Dies geschah am 7. Januar 2011. Nach einigen Nachbesserungen wurde Zweigen Kanazawa im November 2012 als sog. außerordentliches Mitglied in die J. League aufgenommen. Der eigentliche Aufstieg in den bezahlten Fußball folgte schließlich mit dem Beginn der Saison 2014, als Zweigen als einer von zwölf Vereinen in die neu geschaffene J3 League aufgenommen wurde. Am Ende dieser Saison wurde die Mannschaft Meister dieser Spielklasse und stieg in die J2 League auf.

Vereinsname 
Der Name „Zweigen“ ist ein Portmanteau der deutschen Worte zwei und gehen (hier verkürzt zu gen). Zudem ist es ein Wortspiel mit der Phrase tsuyoin da! (etwa „sei stark!“) die im lokalen Kanazawa-Dialekt tsuē gen! ausgesprochen wird. Die Nähe zum Wort Zweig(e) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Form des Vereinswappens, das einer Fleur de Lis nachempfunden ist.

Erfolge 
 J3 League: 2014

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Ishikawa Athletics Stadium (石川県西部緑地公園陸上競技場, Ishikawa-ken Seibu Ryokuchi-kōen Rikujōkyōgijō), auch bekannt als  Ishikawa Kanazawa Stadium, in Kanazawa in der Präfektur Ishikawa aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Präfektur Ishikawa ist, hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

HFL1: Hokushinetsu Football League Division 1 (5. Ligaebene)

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 Historie der Hokushinetsu Football League

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1956
Organisation (Präfektur Ishikawa)